Oegeln ist der Name folgender Ortschaften:
 Oegeln (Beeskow), ein Ortsteil der Stadt Beeskow im Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Węgliny (ehemals Oegeln im Landkreis Guben, Mark Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus, Polen; siehe Gubin (Landgemeinde)

Oegeln bezeichnet:
 oegeln, holsteinisch: schmeicheln, liebkosen
 Oegeln (Film), ein Spielfilm aus dem Jahr 2004
 Depot von Oegeln, archäologischer Depotfund aus der Frühbronzezeit